De Allsvenskan 1995 was het 71ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1923. Het seizoen begon op 9 april en eindigde op 28 oktober 1995. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 483 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,65 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van trainer-coach Roger Gustafsson won IFK Göteborg de zestiende landstitel uit de clubgeschiedenis. Het was de derde titel op rij voor de club uit Göteborg.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

IFK Norrköping en Östers IF handhaven zich in de hoogste divisie.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met twaalf of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 1994/95
Svenska Cupen 1995/96
Zweeds voetbalelftal in 1995

1995
Allsvenskan